William Barrington, 2. wicehrabia Barrington
 William Barrington, 6. wicehrabia Barrington